Philus var namnet på en familj tillhörande gens Furia.

Kända medlemmar 

*